Cotton puede hacer referencia a:

Lugares 
 Cotton, un condado en el estado de Oklahoma (Estados Unidos).
 Cotton, una parroquia civil en el condado de Staffordshire (Inglaterra).
 Cotton, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Suffolk (Inglaterra).

Personas 
 Arthur Disbrowe Cotton (1879-1962), un patólogo vegetal, micólogo, ficólogo, y botánico inglés.
 Frank Albert Cotton (1930-2007), un químico estadounidense.
 James «Jimmy» Cotton (1935-2017), un armonicista, cantante y compositor estadounidense.
 James Cotton (1975), un exjugador de baloncesto estadounidense.
 John Cotton (1585–1652), un reverendo estadounidense y uno de los principales ministros de la puritana Nueva Inglaterra.
 Lowell «Cotton» Fitzsimmons (1931-2004), un entrenador de baloncesto estadounidense.
 Raymond Cotton (1948), un botánico inglés.

Empresas 
 Cotton (motocicletas) la marca británica de motocicletas.